Västerstvattnet kan syfta på:
 Västerstvattnet (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (52,1 ha)
 Västerstvattnet (Multrå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (29,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn